Primrose – szkockie nazwisko i nazwa nizinnego klanu
Miejscowości w USA:
 Primrose – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Kenai Peninsula
 Primrose – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Boone
 Primrose – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
Gminy w USA:
 Primrose (ang. Primrose Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Steele
 Primrose (ang. Primrose Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Primrose – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)